Neville House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Neville House (Alabama), ID-Nr. 84000682
 Neville House (New York), ID-Nr. 77000979
 Neville House (Pennsylvania), ID-Nr. 74001733